Nanmen bezeichnet:

 Nanmen (Kaizhou) (南门镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Kaizhou der chinesischen Stadt Chongqing
 Nanmen (Baita) (南门街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Baita in der chinesischen Provinz Liaoning
 Nanmen (Haishu) (南门街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Haishu in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Nanmen (Langya) (南门街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Langya in der chinesischen Provinz Anhui
 Nanmen (Lucheng) (南门街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Lucheng in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Nanmen (Xiangshan) (南门街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xiangshan im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China